Marcelo Arévalo e Miguel Ángel Reyes Varela erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Alejandro Gómez e Thiago Agustín Tirante ha sconfitto Adrián Menéndez Maceiras e Mario Vilella Martínez con il punteggio di 7–5, 6–7(5–7), [10–8].

Teste di serie 

  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (quarti di finale)
  Adrián Menéndez Maceiras /  Mario Vilella Martínez (finale)

  Eduard Esteve Lobato /  Oriol Roca Batalla (primo turno) 
  Emilio Gómez /  Roberto Quiroz (primo turno)

Wildcard 

  Antonio Cayetano March /  Pol Martin Tiffon (primo turno)
  Alvaro Guillen Meza /  Gonzalo Villanueva (quarti di finale)

  Gian Carlos Rodriguez /  Jorge Ruiz (primo turno) 

Quito Challenger 2021